Henri Tuomi (ur. 14 grudnia 1982 w Rovaniemi) – fiński siatkarz, reprezentant kraju, grający na pozycji środkowego. Wraz ze swoją reprezentacją występował w Lidze Światowej w 2008 roku.

Przebieg kariery

Sukcesy klubowe 
Puchar Finlandii:
  2004
Mistrzostwo Finlandii:
  2007, 2008

Linki zewnętrzne 

Fińscy siatkarze
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Rovaniemi